Barbora Krejčíková e An-Sophie Mestach erano le detentrici del titolo, ma Mestach ha deciso di non prendere parte alla competizione. Krejčíková ha fatto coppia con María Irigoyen, ma le due sono state sconfitte in semifinale da Alla Kudrjavceva e Aleksandra Panova.

In finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto Kudrjavceva e Panova con il punteggio di 7-62, 7-62.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (campionesse)
  Barbora Krejčíková /  María Irigoyen (semifinale)

 Alla Kudrjavceva /  Aleksandra Panova (finale)
 Ysaline Bonaventure /  Maria Sanchez (quarti di finale)

Wild card 

  Françoise Abanda /  Elena Bovina (quarti di finale)

 Eugenie Bouchard /  Jessica Pegula (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2016
WTA Tour 2016